Zatzka ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Zatzka (1857–1925), österreichischer Architekt und Kommunalpolitiker
 Hans Zatzka (1859–1945), österreichischer Maler, Bruder von Ludwig Zatzka
 Fritz Zatzka, österreichischer Maler und Zeichner, Sohn von Hans Zatzka